Сур-Сурбачи () — село Дахадаевского района Дагестана. Входит в Дуакарский сельсовет.

География 
Село находится на высоте 1928 м над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Дуакар, Сумия, Аяцимахи, Гузбая, Узралмахи, Хулабаркмахи, Мукракари, Урхнища, Уркутамахи-1, Уркутамахи-2.

Население

Примечания 

Населённые пункты Дахадаевского района